Il Miami Masters 1997 (conosciuto anche come Lipton Championships,per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. È stata la 13ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1997, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 1997. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 20 al 30 marzo 1997.

Campioni

Singolare maschile 

 Thomas Muster ha battuto in finale  Sergi Bruguera, 7–6(6), 6–3, 6–1

Singolare femminile 

 Martina Hingis ha battuto in finale  Monica Seles, 6–2, 6–1

Doppio maschile

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Mark Knowles /  Daniel Nestor, 6–4, 3–6, 6–3

Doppio femminile

 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva hanno battuto in finale  Sabine Appelmans /  Miriam Oremans, 6–4, 6–2

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1997